Alfred-Ernest Babut (1878-1962), journaliste français ;
 Camille Babut du Marès, violoniste belge active au  ;
 Daniel Babut (1929-2009), helléniste français ;
 Ernest-Charles Babut (1875-1916),  historien français ;
 Suzanne Babut (1887-1976), résistante française.

 Hôtel Babut, hôtel particulier à La Rochelle

Voir aussi